Jolt peut désigner dans différents domaines :

Physique 
 Jolt (ou Jerk), la dérivée d'un vecteur accélération par rapport au temps.

Personnage de fiction 
 Jolt, un personnage fictif de la série animée Transformers ;
 Jolt, un personnage de comics de l'Univers Marvel.

Informatique 
 Jolt, une classe java qui fournit une interface au logiciel Tuxedo ;
 Prix , un prix informatique récompensant les meilleurs livres, logiciels, bibliothèques de production logicielle.

Cinéma 
 The Jolt, un film de 1921 de George Marshall ;
 Jolt (2021), un film américain réalisé par Tanya Wexler.